USL League Two, anteriormente conhecida como Premier Development League (; abreviação oficial: PDL), é uma liga de futebol disputada por times do Canadá, Estados Unidos e Bermudas. Anteriormente chamada de USL Premier Development League, em 2015 seu nome foi alterado para apenas Premier Development League. A competição é filiada a United States Adult Soccer Association (USASA), principal associação do futebol semi-profissional dos Estados Unidos. A competição é equivalente a quarta divisão nos Estados Unidos, equivalente com a NPSL.

História

Anos 90 

A liga foi fundada em 1995, quando a United States Interregional Soccer League se fundiu em duas para formar uma liga profissional, a USL Second Division, atual United Soccer League, e uma semi-profissional United States International Soccer League Premier League (USISL Prem). Esse nome permaneceu até 1997, quando mudou de nome para Premier Development Soccer League (PDSL), que ficou até 1999 quando mudou para  United Soccer League Premier Development League (USL PDL).

O primeiro campeão da liga foi o Richmond Kickers em 1995, e o maior vencedor da competição até agora é o Michigan Bucks.

Anos 2000 

Os anos 2000 foram marcados pelo aumento no número de times a cada temporada que passou. Em fevereiro de 2015 foi anunciado o novo nome da competição, retirando o United Soccer League Premier e ficando apenas Premier Development League (PDL). .

Em 2019, o nome da competição foi alterado para USL League Two.￼Também foi anunciada a mudança na logomarca da competição

Clubes

Campeões

Títulos por equipe

Ligações Externas
Site Oficial: https://www.uslleaguetwo.com

Fundações nos Estados Unidos em 1995
Competições de futebol dos Estados Unidos